Municipio de Chillicothe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chillicothe (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Chillicothe (condado de Livingston, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Livingston.